Сомосьерра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания

Ссылки 
 Somosierra, en la Sierra Norte de Madrid

Муниципалитеты Мадрида